Le Marteau de Dieu peut désigner :

 Le Marteau de Dieu (titre original : The Hammer of God), roman de science-fiction écrit par Arthur C. Clarke publié en 1993
 Le Marteau de Dieu (The Hammer of God), nouvelle policière écrite par G. K. Chesterton parue en 1910.